Листов — русская фамилия. Женская форма Листова.

Известные носители 
 Листов, Борис Павлович (род. 1969) — первый заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк».
 Листов, Виктор Семёнович (Лискер, 1937—2020) — российский историк, киновед, пушкинист.
 Листов, Владимир Владимирович (1931—2014) — советский государственный и партийный деятель.
 Листов, Владимир Николаевич (1900—1978) — российский ученый в области электросвязи на железнодорожном транспорте, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Листов, Константин Яковлевич (1900—1983) — советский композитор.
 Листов, Семён Давыдович (настоящая фамилия Лискер; 1915—?) — советский драматург и сценарист.